Waringinkurung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Waringinkurung, distrikt, Banten, 
 Desa Waringinkurung, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar